Eccellenza Abruzzo 1992-1993 è stato il campionato regionale della regione Abruzzo
nell'ambito del campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale. 1992-1993 è stato il secondo campionato di questo tipo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Verdetti finali 
  Nereto promosso nel Campionato Nazionale Dilettanti 1993-1994.
  Mosciano promosso per ripescaggio
  Guardiagrele, Val di Sangro, Pratola Peligna e Ortona retrocessa in Promozione Abruzzo 1993-1994.

Abruzzo